Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2009 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Mark Knowles in Anna-Lena Grönefeld sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Leander Paes /  Cara Black (finale)
 Bob Bryan /  Samantha Stosur (četrtfinale)
 Marcin Matkowski /  Lisa Raymond (tretji krog)
 Kevin Ullyett /  Su-wei Hsieh (četrtfinale)
 Daniel Nestor /  Jelena Vesnina (tretji krog)
 Mike Bryan /  Bethanie Mattek-Sands (tretji krog)
 Robert Lindstedt /  Rennae Stubbs (tretji krog)
 Maks Mirni /  Nadja Petrova (tretji krog)

<ol start="9">
 '''Mark Knowles /  Anna-Lena Grönefeld (prvaka)
 Nenad Zimonjić /  Zi Yan ''(drugi krog)
 André Sá  /  Ai Sugijama ''(četrtfinale)
 Stephen Huss /  Virginia Ruano Pascual ''(polfinale)
 Mahesh Bhupathi /  Sania Mirza ''(tretji krog)
 Marcelo Melo /  Shuai Peng ''(drugi krog)
 Lukáš Dlouhý /  Iveta Benešová ''(četrtfinale)
 Christopher Kas /  Chia-jung Chuang (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Rezultati

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2009